Molekulska formula -{C16H12O6}- se može odnositi na:

 Hrizoeriol
 Diosmetin
 Hematein
 Hispidulin
 Kaempferid
 Leptozidin
 Pratenzein
 Psi-Tektorigenin
 Tektorigenin